Золотой лотос может означать:

В биологии 
 «Золотой лотос» — китайское название купальницы китайской (), она же купальница крупнолепестковая ()
 «Золотой лотос» (Musella lasiocarpa) или  — декоративное растение рода Musella семейства банановые.

В культуре

В языке 
 «Золотой лотос» — поэтический эвфемизм уменьшенной женской ступни, измененной путём бинтования ног (традиции китайской аристократии с X до начала XX века).

В литературе 
 «Золотой лотос» — вариант названия китайского романа начала XVII века «Цветы сливы в золотой вазе», по личному имени одной из его главных героинь Пань Цзиньлянь (от )

В кино